Симо́нов день (Симон Зилот, Именины Земли) — день народного календаря славян, приходящийся на . Название дня происходит от имени апостола Симона Кананита. Считалось, что в этот, как и в Духов день, Земля — именинница, «отдыхает», и «грех пахать», но рекомендовалось сеять пшеницу.

Другие названия 
, ; , ; ; .

Обряды и поверья 
По народным представлениям в этот день земля-матушка именинница. Не тревожили землю ни бороной, ни лопатой, даже кольев не вбивали. Народное поверье утверждало, что в Симонов день на лугах «выходят» самые полезные и целебные травы, что Симон в этот день даёт травам особую чудодейственную силу.

В Симонов день русские крестьяне первый раз собирали лекарственные травы. Говорили: «На Зилота собирай зелье у болота». Запасались древесной корой, соцветьями деревьев и трав, копали молодые коренья.

«Именины земли» в народном сознании связываются с образом Николы и называются иногда «Николин батька».

На Украине также собирали лекарственные травы (зелье), за что этот день называли «Симонове зело». В этот день, когда срывали или выкапывали зелье, то произносили:

Миколин батько велів,
Щоб ти, зілля, було лікарством
Од всякої хвороби!

В этот день искали клады. Народные кладоискатели были уверены в том, что святой Симон Зилот всегда им поможет. Считали, что между словами «Зилот» и «золото» есть какая-то магическая связь.

Поговорки и приметы 
 На Симона Зилота земля — именинница: грех пахать. ==
 Сей пшеницу на Симона Зилота — родится, аки золото (Запад.).
 На Апостола Симона копают коренья на зелье (Южн.).
 В этот день Земля поглощает клятвопреступников и клеветников.

См. также 
 Духов день (Именины Земли)
 Ивановские травы

Примечания

Литература

Ссылки 
 Православный календарь, 10 мая

Весенние праздники
Народный календарь восточных славян
Праздники 23 мая